A versenyt augusztus 10. és 17. között, kemény borítású pályákon játszották, két nyert szettig. A címvédő kínai páros, Li Ting és Szun Tien-tien közül csak Szun tért vissza megvédeni címét.

A döntőt végül a Williams-testvérpár és a Anabel Medina Garrigues, Virginia Ruano Pascual páros vívta. A mérkőzés 6–2, 6–0 arányban amerikai győzelemmel ért véget.

Kiemeltek 

  Szvetlana Kuznyecova / Gyinara Szafina ''(Negyeddöntő)
  Venus Williams / Serena Williams (Olimpiai bajnokok)
  Csan Jung-zsan / Csuang Csia-zsung ''(második kör)
  Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual (Döntő, Ezüstérmesek)

  Liezel Huber / Lindsay Davenport ''(Negyeddöntő)
  Aljona Bondarenko / Katerina Bondarenko (Elődöntő, 4. hely)
  Jelena Vesznyina / Vera Zvonarjova ''(Negyeddöntő)
  Jen Ce / Cseng Csie (Elődöntő, Bronzérmesek)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Sorsolás

N2